Vikings, mariners i saquejadors nòrdics provinents d'Escandinàvia 
 Toponímia:
 Viking (Canadà), població de la província d'Alberta, al Canadà 
 Viking (Minnesota) 
 Aeronàutica:
 Programa Viking, programa de sondes d'exploració del planeta Mart 
 Viking 1, sonda espacial destinada a l'estudi del planeta Mart llençada el 1975 per la NASA
 Viking 2
 Viking (satèl·lit), primer satèl·lit artificial de Suècia 
 S-3 Viking, avió de combat per a la lluita antisubmarina 
 Esports: 
 Viking F.K., equip de futbol noruec 
 Víkingur Reykjavík, equip de futbol islandès 
 Minnesota Vikings, equip estatunidenc de futbol americà 
 Música: 
Viking metal, subgènere musical del Heavy Metal
 Sèrie de televisió: 
 Vikings, sèrie de televisió emesa el 2013 pel canal The History Channel